W Polsce
 Krzywin – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Bierzwnik
 Krzywin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Widuchowa
Krzywin – gromada w powiecie gryfińskim

 Na Ukrainie
 Krzywin – wieś w rejonie kowelskim

Zobacz też 
 miasto Krzywiń